Корал де Баранкос има више значења:

 Корал де Баранкос (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Корал де Баранкос (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику